Heubude ist der deutsche Name folgender Orte:
 Heubude, der deutsche Name des Stadtbezirks Stogi (Gdańsk) der Stadt Gdańsk (Danzig), Woiwodschaft Pommern
 Heubude (Laugallen), Ort im Amtsbezirk Branden, Ostpreußen; russisch Bugry (Бугры) im Dorfsowjet Pokrowskoje (Kaliningrad, Gussew)#Pokrowskoje, heute Wüstung im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Heubuden, heute Stogi, Ort in der Gmina Malbork (Landgemeinde) (Marienburg), Woiwodschaft Pommern
 Klein Heubuden, heute Stożki, Ort in der Gmina Lichnowy, Woiwodschaft Pommern